Герб Шевченківського району (м. Київ) — один із символів Шевченківського району міста Києва.
 Герб Шевченківського району (Харківська область) — — один із символів Шевченківського району Харківської області.